Alter do Chão — município português do Distrito de Portalegre
 Alter do Chão (vila) — vila portuguesa
 Alter do Chão (freguesia) — freguesia portuguesa
 Alter do Chão (Santarém) — vila brasileira do município de Santarém, Pará
 Aquífero Alter do Chão — aquífero do Brasil

Desambiguações de topônimos